Chelonodon es un género de peces de la familia Tetraodontidae en el orden de los Tetraodontiformes.

Especies 
Las especies de este género son:
 Chelonodon dapsilis Whitley, 1943
 Chelonodon laticeps Smith, 1948
 Chelonodon patoca (Hamilton, 1822)
 Chelonodon pleurospilus (Regan, 1919)

Referencias 

Tetraodontidae